Озе́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Озерна — вулиця в Дрогобичі.
  Вулиця Озерна — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 У місті Києві:
 Озерна вулиця — вулиця в Оболонському районі;
 Озерна вулиця — вулиця в Дарницькому районі, селище Бортничі;
 Озерна вулиця — вулиця в Солом'янському районі;
 Озерна вулиця — вулиця у Святошинському районі, СТ «Нивки».
 Вулиця Озерна — вулиця в Залізничному районі Львова.
 Вулиця Озерна — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Озерна — вулиця в Хмільнику.

Вулиці